Oak Hill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oak Hill (Alabama)
 Oak Hill (Arkansas)
 Oak Hill (California)
 Oak Hill (Florida)
 Oak Hill (Georgia)
 Oak Hill (Jo Daviess County, Illinois)
 Oak Hill (Peoria County, Illinois)
 Oak Hill (Indiana)
 Oak Hill (Kansas)
 Oak Hill (Louisiana)
 Oak Hill (Massachusetts)
 Oak Hill (Maryland)
 Oak Hill (Maine)
 Oak Hill (Missouri)
 Oak Hill (Mississippi)
 Oak Hill (North Carolina)
 Oak Hill (New Jersey)
 Oak Hill (Oklahoma)
 Oak Hill (Pennsylvania)
 Oak Hill (South Carolina)
 Oak Hill (Tennessee)
 Oak Hill (Texas)
 Oak Hill (West Virginia)
 Oak Hill (Wisconsin), im Jefferson County

im NRHP gelisteten Objekte:
 Oak Hill (Kentucky), ID-Nr. 74000894
 Oak Hill (New York), ID-Nr. 79001573
 Oak Hill (Ohio), ID-Nr. 73001527
 Oak Hill (Colonial Heights, Virginia), ID-Nr. 74002233
 Oak Hill (Cumberland, Virginia), ID-Nr. 05000764
 Oak Hill (Annandale, Virginia), ID-Nr. 04000478
 Oak Hill (Delaplane, Virginia), ID-Nr. 73002013
 Oak Hill (Leesburg, Virginia), ID-Nr. 66000842
 Oak Hill (Oak Ridge, Virginia), ID-Nr. 79003068

Siehe auch:
 Oak Hill Township
 Oak Hill Historic District
 Oak Hill Cemetery
 Oak Hill Cemetery Chapel
 Oak Hill Lake
 USS Oak Hill
 Oak Hills